Busato ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Busato (1806–1886), italienischer Porträtmaler
 Matteo Busato (* 1987), italienischer Straßenradrennfahrer